Phrynarachne — род пауков-бокоходов из семейства Thomisidae. Впервые был описан шведским зоологом Тамерланом Тореллем в 1869 году. Виды этого рода встречаются в Африке к югу от Сахары, в Азии и Океании.

Виды 
По состоянию на апрель 2016 года, в Мировой каталог пауков (en) были включены следующие виды этого рода: 
 Phrynarachne bimaculata Thorell, 1895 
 Phrynarachne brevis Tang & Li, 2010
 Phrynarachne ceylonica (O. Pickard-Cambridge, 1884) 
 Phrynarachne clavigera Simon, 1903 
 Phrynarachne coerulescens (Doleschall, 1859)
 Phrynarachne cucullata Simon, 1886 
 Phrynarachne decipiens (Forbes, 1883) 
 Phrynarachne dissimilis (Doleschall, 1859) 
 Phrynarachne fatalis O. Pickard-Cambridge, 1899 
 Phrynarachne gracilipes Pavesi, 1895 
 Phrynarachne huangshanensis Li, Chen & Song, 1985 
 Phrynarachne jobiensis (Thorell, 1877) 
 Phrynarachne kannegieteri Hasselt, 1893 
 Phrynarachne katoi Chikuni, 1955 
 Phrynarachne lancea Tang & Li, 2010 
 Phrynarachne mammillata Song, 1990 
 Phrynarachne marmorata Pocock, 1899 
 Phrynarachne melloleitaoi Lessert, 1933 
 Phrynarachne olivacea Jézéquel, 1964 
 Phrynarachne papulata Thorell, 1891 
 Phrynarachne papulata aspera Thorell, 1895 
 Phrynarachne peeliana (Stoliczka, 1869) 
 Phrynarachne pusiola Simon, 1903 
 Phrynarachne rothschildi Pocock & Rothschild, 1903 
 Phrynarachne rubroperlata Simon, 1907 
 Phrynarachne rugosa (Latreille, 1804) (типовой вид) 
 Phrynarachne sinensis Peng, Yin & Kim, 2004
 Phrynarachne tuberculata Rainbow, 1899 
 Phrynarachne tuberosa (Blackwall, 1864) 
 Phrynarachne tuberosula (Karsch, 1880)

Примечания 

Пауки-бокоходы
Роды паукообразных